

Cinema 
 Quella notte con te (Unfinished Business) – film del 1941 diretto da Gregory La Cava
Unfinished Business – film documentario del 1985 diretto da Steven Okazaki
 Affare fatto (Unfinished Business) – film del 2015 diretto da Ken Scott

Musica 
 Unfinished Business – album degli EPMD del 1989
 Unfinished Business – album degli Subhumans del 1998
 Unfinished Business – album degli Shy del 2002
 Unfinished Business – album di R. Kelly e Jay-Z del 2004
 Unfinished Business – album dei Johnny Crash del 2008
 Unfinished Business – canzone e singolo degli White Lies del 2008
 Unfinished Business – album di Andy Bown del 2011
 Unfinished Business – album di Eric Carr del 2011
 Unfinished Business – album di Nathan Sykes del 2016

Televisione 
 Conti in sospeso (Unfinished Business) – episodio della terza stagione di Battlestar Galactica

Libri 
 Unfinished Business – libro di Stephen Bonsal del 1945